I Campionati Europei 2010 furono la 49ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Germania a Wuppertal dal 5 all'11 settembre 2010.
La competizione fu organizzata dalla Comité Européen de Rink-Hockey.
Il torneo fu vinto dalla nazionale spagnola per la 15ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Risultati

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Classifica finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 
 

2010
Campionati europei di hockey su pista 2010
Hockey su pista a Wuppertal
Hockey su pista nel 2010